Desa Larangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,51), 
 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,78), 
 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 108,94), 
 Desa Larangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 111,05), 

Robotskapade Indonesienförgreningar